Ю́рий Анти́пов: Антипов, Юрий Александрович (1915—1997) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Антипов, Юрий Васильевич — совладелец Урало-Сибирской металлургической компании.
 Антипов, Юрий Евгеньевич (1929—2013) — альпинист, мастер спорта. Заместитель председателя Военно-промышленной комиссии СМ СССР. Доктор технических наук. Лауреат Ленинской и Государственных премий СССР и УССР.
 Антипов, Юрий Михайлович (род. 1943) — советский и российский физик-экспериментатор, специалист в области физики высоких энергий и применения ускорителей заряженных частиц в медицине.